Selenyj Haj (ukrainisch ; russische Entsprechung /, deutsch etwa „Grünes Wäldchen“) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

Oblast Charkiw:
Selenyj Haj (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
Selenyj Haj (Losowa), Dorf im Rajon Losowa
Selenyj Haj (Kupjansk, Hnylyzja), Dorf im Rajon Kupjansk, ehemalige Landratsgemeinde Hnylyzja
Selenyj Haj (Kupjansk, Tscherwona Chwylja), Siedlung im Rajon Kupjansk, ehemalige Landratsgemeinde Tscherwona Chwylja

Oblast Cherson:
Selenyj Haj (Cherson), Dorf im Rajon Cherson
Selenyj Haj (Henitschesk), Dorf im Rajon Henitschesk, Stadtgemeinde Henitschesk
Selenyj Haj (Henitschesk, Iwaniwka), Dorf im Rajon Henitschesk, Siedlungsgemeinde Iwaniwka
Selenyj Haj (Beryslaw), Dorf im Rajon Beryslaw

Oblast Dnipropetrowsk:
Selenyj Haj (Dnipropetrowsk), Dorf im Rajon Dnipropetrowsk
Selenyj Haj (Krywyj Rih), Dorf im Rajon Krywyj Rih
Selenyj Haj (Petropawliwka, Brahyniwka), Dorf im Rajon Petropawliwka, Landratsgemeinde Brahyniwka
Selenyj Haj (Petropawliwka, Ukrajinske), Dorf im Rajon Petropawliwka, Landratsgemeinde Ukrajinske
Selenyj Haj (Schyroke), Dorf im Rajon Schyroke
Selenyj Haj (Sofijiwka), Dorf im Rajon Sofijiwka
Selenyj Haj (Synelnykowe), Dorf im Rajon Synelnykowe
Selenyj Haj (Tomakiwka), Dorf im Rajon Tomakiwka
Selenyj Haj (Wassylkiwka), Dorf im Rajon Wassylkiwka, Landratsgemeinde Selenyj Haj
Selenyj Haj (Wassylkiwka, Pysmenne), Dorf im Rajon Wassylkiwka, Siedlungsgemeinde Pysmenne

Oblast Donezk:
Selenyj Haj (Telmanowe), Dorf im Rajon Telmanowe
 Selenyj Haj (Wolnowacha, Komar), Siedlung im Rajon Wolnowacha, Landgemeinde Komar
Selenyj Haj (Wolnowacha), Dorf im Rajon Wolnowacha

Oblast Kirowohrad:
Selenyj Haj (Dolynska), Dorf im Rajon Dolynska
Selenyj Haj (Kropywnyzkyj), Dorf im Rajon Kropywnyzkyj
Selenyj Haj (Oleksandrija), Dorf im Rajon Oleksandrija
Selenyj Haj (Petrowe), Dorf im Rajon Petrowe
Selenyj Haj (Snamjanka), Dorf im Rajon Snamjanka

Oblast Luhansk:
Selenyj Haj (Antrazyt), Dorf im Rajon Antrazyt
Selenyj Haj (Starobilsk), Siedlung im Rajon Starobilsk

Oblast Lwiw:
Selenyj Haj (Lwiw), Dorf im Rajon Lwiw

Oblast Mykolajiw:
Selenyj Haj (Baschtanka, Kaschpero-Mykolajiwka), Dorf im Rajon Baschtanka, Landratsgemeinde Kaschpero-Mykolajiwka
Selenyj Haj (Baschtanka, Nowoserhijiwka), Dorf im Rajon Baschtanka, Landratsgemeinde Nowoserhijiwka
Selenyj Haj (Beresnehuwate), Dorf im Rajon Beresnehuwate
Selenyj Haj (Domaniwka), Dorf im Rajon Domaniwka
Selenyj Haj (Mykolajiw), Dorf im Rajon Mykolajiw
Selenyj Haj (Witowka), Dorf im Rajon Witowka

Oblast Odessa:
Selenyj Haj (Balta), Dorf im Rajon Balta

Oblast Riwne:
Selenyj Haj (Dubno), Dorf im Rajon Dubno

Oblast Saporischschja:
Selenyj Haj (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol
Selenyj Haj (Polohy, Huljajpole), Dorf im Rajon Polohy, Stadtgemeinde Huljajpole
Selenyj Haj (Polohy, Smyrnowe), Dorf im Rajon Polohy, Landgemeinde Smyrnowe
Selenyj Haj (Wassyliwka, Rosdol), Dorf im Rajon Wassyliwka, Landgemeinde Rosdol
Selenyj Haj (Wassyliwka), Dorf im Rajon Wassyliwka, Stadtgemeinde Wassyliwka
Selenyj Haj (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja

Oblast Schytomyr:
Selenyj Haj (Swjahel), Dorf im Rajon Swjahel
Selenyj Haj (Schytomyr), Dorf im Rajon Schytomyr
Selenyj Haj (Malyn), Dorf im Rajon Malyn

Oblast Sumy:
Selenyj Haj (Lebedyn), Dorf im Rajon Lebedyn
Selenyj Haj (Nedryhajliw), Dorf im Rajon Nedryhajliw
Selenyj Haj (Sumy), Dorf im Rajon Sumy

Oblast Ternopil:
Selenyj Haj (Salischtschyky), Dorf im Rajon Salischtschyky

Oblast Tscherkassy:
 Selenyj Haj (Mankiwka), Siedlung im Rajon Mankiwka

Oblast Tschernihiw:
Selenyj Haj (Nowhorod-Siwerskyj), Dorf im Rajon Nowhorod-Siwerskyj
Selenyj Haj (Semeniwka), Dorf im Rajon Semeniwka (Tschernihiw)
Selenyj Haj (Talalajiwka), Siedlung im Rajon Talalajiwka

Oblast Tscherniwzi:
Selenyj Haj (Tscherniwzi), Dorf im Rajon Tscherniwzi

Siehe auch:
 Krater von Selenyj Haj, ein Einschlagkrater in der Oblast Kirowohrad
 Seljony Gai